Девід Ґоґґінс (англ. David Goggins, 17 лютого 1975, Баффало, США) — американський ультрамарафонець, ветеран спецназу морської піхоти SEAL. Учасник бойових дій в Афганістані та Іраку. Здобув популярність після видання книги Джессі Ітцлера (Іцлера) «Місяць на межі», в якій виступив головним героєм. Випустив автобіографічну книгу в 2018 році.

Спортивні досягнення 
За свою спортивну кар'єру в ролі ультрамарафонця (з 2005 року) Девід фінішував не менше ніж в 50 змаганнях, з яких не менше, ніж в десяти — зайняв перше місце. Також в 2013 році Девід Гоггінс встановив світовий рекорд за кількістю підтягувань за 24 години — 4030 разів за 17 годин. Рекорд був внесений до книги рекордів Гіннесса і через деякий час був побитий.

Благодійність 
Після загибелі в Афганістані в 2005 р. декількох його друзів під час аварії на вертольоті протягом операції «Червоні крила», Гоггінс почав бігати на далекі дистанції з метою залучення грошей на Фонд воїнів спеціальних операцій. Фонд надає гранти та стипендії дітям солдатів, загиблих в спеціальних операціях.

Примітки 

Спортсмени зі штату Нью-Йорк